Jacotin ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Louise Dubreil-Jacotin (1905–1972), französische Mathematikerin
 Pierre Jacotin (1765–1827), französischer Kartograf und Ingenieur